Ма́рла Линн Соколо́фф (; род. 19 декабря 1980, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американская актриса, певица и гитаристка. Солистка музыкальной группы «Smittin» до 2003 года.

Биография 
Марла Линн Соколофф родилась 19 декабря 1980 года в Сан-Франциско (штат Калифорния) в семье ортопеда Говарда Соколоффа и поставщицы провизии Синди Соколофф (девичья фамилия — Суссман). У Марлы есть брат — Джаред Соколофф, повар. Её семья — евреи, происходящие из России и Германии.

Марла окончила .

Карьера 
Марла начала сниматься в кино в 1993 году. В этом году она снялась в двух проектах — в фильме «Я женился на убийце с топором» и телесериале «Парень познаёт мир».

На протяжении 1998—2004 годов Марла снималась в телесериале «Практика», где сыграла роль Люси Хэтчер в 113-ти эпизодах. За эту роль она была трижды номинирована на Премию Гильдии киноактёров США (1999, 2000, 2001).

Ныне на счету актрисы более чем 40 ролей в фильмах и телесериалах.

Также Марла является певицей и ритм-гитаристкой. Она была участницей музыкальной группы «Smittin» до 2003 года. Её первый сольный CD-диск под названием «Grateful» вышел 17 февраля 2006 года.

Личная жизнь 
С 7 ноября 2009 года Марла замужем за ударником , с которым она встречалась 5 лет до их свадьбы. У супругов есть три дочери — Эллиотт Энн Пуро (род.08.02.2012), Олив Мэй Пуро (род.13.03.2015) и Харпер Биа Пуро (род. 6 февраля 2022).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США